Ива́н Ива́щенко:
 Иващенко, Иван Игнатьевич (1916—2001) — Герой Советского Союза.
 Иващенко, Иван Самойлович (1851—1924) — российский государственный и общественный деятель.
 Иващенко, Иван Тимофеевич (1905—1950) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.